

Astronomia 
 Cratere Singa – cratere di Marte

Geografia 
 Singa – villaggio del comune di Võrumaa (Estonia)
 Singa – città del Sennar (Sudan)
 Distretto di Singa – distretto della provincia di Huamalíes (Perù)

Zoologia 
 Singa – genere di ragni della famiglia Araneidae

Altro 
 Lingua singa –  (codice ISO 639-3 sgm)